American Bar Association
 Applied Behaviour Analysis, zie toegepaste gedragsanalyse
 American Basketball Association
 AB Aerotransport, een voormalige Zweedse luchtvaartmaatschappij, nu onderdeel van de SAS Groep

Zie ook
 Aba (doorverwijspagina)